Serhij Morozow (1950–2021) – ukraiński piłkarz i trener
 Serhij Morozow (ur. 1961) – ukraiński piłkarz

Zobacz też 

 Siergiej Morozow